Вакха́нки:
 Вакханки — в греческой мифологии спутницы Диониса.
 «Вакханки» — трагедия Еврипида.